Sapowednoje () ist ein russischer Ortsname:
 Sapowednoje, Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1924: Groß Kryszahnen, 1924 bis 1946 Seckenburg, Kreis Niederung/Elchniederung, Ostpreußen)
 Sapowednoje (Rostow), Dorf in der Oblast Rostow
 Sapowednoje (Tula), Dorf in der Oblast Tula